Józef Olejniczak (1918–2001) – polski żużlowiec
 prof. dr hab. Józef Karol Olejniczak